La Coppa del Re 2006  è la 70ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga ACB 2005-2006
Supercoppa spagnola 2005

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2006
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Madrid